Орланци може да се отнася за:

 Орланци, село в община Арачиново на Северна Македония;
 Орланци, село в община Кичево на Северна Македония.